Нотификация (от  — делать известным) — в международном праве — официальное уведомление министерством иностранных дел международной организации или её должностного лица. Имеет вид ноты или другого официального документа, в котором излагается точка зрения государства по какому-либо международному вопросу, сообщается о каких-либо политических или правовых фактах или событиях.

Нотификация получила широкое распространение в международной договорной и дипломатической практике государств.

Часто необходимость нотификации прямо предусмотрена в договоре. Так, например, нотификация является обязательной при ратификации, денонсации международных договоров, присоединении к ним, при заявлении оговорок к тексту международного договора и др.

Нотификация в таможенном регулировании 

В отношении некоторых категорий товаров, поступающих в обращение на территорию Таможенного союза, действуют особые ограничения на ввоз и вывоз (основанием является Решение межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества № 19 от 27 ноября 2007 года и Решение Комиссии Таможенного союза № 132 от 27 ноября 2009 года). Как правило это ряд радиоэлектронных, шифровальных средств, для транспортировки которых через границу страны требуется оформить нотификацию выданного органами ФСБ.

Продукция, подлежащая оформлению нотификации ФСБ 
Основными видами товаров, для которых предусмотрено оформление нотификации ФСБ, являются:
 вычислительная техника;
Из наиболее популярных товаров, можно выделить следующие:
 мобильные средства связи;
 беспроводное оборудование для шифрования  (Wi-Fi, ВТ и др.);
 персональные Smart-карты;
 оборудование для шифрования;
 приемная радиовещательная аппаратура;
 средства кодирования и другие изделия.
Чтобы подтвердить подлинность нотификации ФСБ, потребуется зайти на официальный сайт Комиссии Таможенного Союза, или сайт Евразийской Экономической комиссии, где в режиме онлайн регистрируются все выданные документы, регламентирующие данную процедуру:

http://www.tsouz.ru/DB/ENTR/NOTIF/Pages/default.aspx 

Положение о порядке регистрации нотификации, утверждённое Решением КТС № 848 от 18 октября 2011 г. 

Реестр зарегистрированных нотификаций 

C января 2018 года вступило в силу «Приложение №5 », которое позволяет ввозить некоторые вещи для личного пользования без нотификации.

Другие применения термина

В экономике 
 Нотификация — уведомление, направляемое векселедателю со стороны векселедержателя об опротестовании векселя.
 Процедура оповещения о совершенном протесте векселя заинтересованных участников торгового оборота с целью экономического бойкота неплатежеспособного вексельного должника (в РФ неизвестна и не практикуется)

В информационных технологиях 
Калька с  — уведомление.

В системах управления базами данных нотификация — обновление информации, полученной клиентом в запросе — по инициативе сервера (после её обновления), который «выталкивает» клиенту обновление той части информации, которую он перед этим запрашивал; альтернатива технологии регулярных запросов клиента для получения обновлённой на сервере информации. В MS SQL реализовано отдельным .

Ссылки 
 
 [slovar.cc/pravo/slovar/2466986.html Большой юридический словарь. Статья «Нотификация»]
 [slovar.cc/ekon/term/2337368.html Экономический словарь. Статья «Нотификация»]
 Положение о порядке регистрации нотификации 
 Единый реестр зарегистрированных нотификаций 
 Перечень категорий товаров, являющихся шифровальными (криптографическими) средствами или содержащих в своем составе шифровальные (криптографические) средства, технические и криптографические характеристики которых подлежат нотификации 

Международное право